Dit is een lijst van pianisten waarvan de achternaam van de pianist begint met een letter uit de reeks A tot en met G.

Zie ook 
 Lijst van pianisten H-Q
 Lijst van pianisten R-Z
 Lijst van componisten (chronologisch)

 A